La classe Homobasidiomicets (Homobasidiomycetes) és una divisió taxonòmica de la subdivisió Hymenomycotina de la divisió Basidiomycota, al regne dels fongs.

Basidiomicets